Csehország
 Bystřice, település a Benešovi járásban
 Bystřice, település a Jičíni járásban
 Bystřice, település a Frýdek-místeki járásban
 Bystřice nad Pernštejnem, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Bystřice pod Hostýnem, település a Kroměříži járásban
 Bystřice pod Lopeníkem, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Malá Bystřice, település a Vsetíni járásban
 Nová Bystřice, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Valašská Bystřice, település a Vsetíni járásban
 Velká Bystřice, település az Olomouci járásban
 Bystřice, Bělá nad Radbuzou településrésze a Domažlicei járásban
 Bystřice, Včelákov településrésze a Chrudimi járásban
 Bystřice, Hroznětín településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Bystřice, Dubí településrésze a Teplicei járásban
 Bystřice nad Úhlavou, Nýrsko településrésze a Klatovyi járásban